Митрофан Иванович Каськов (,  — , ) — русский контр-адмирал (1916).

Биография 
Из обер-офицерских детей, православный. 15.9.1881 поступил в Морское училище. 15.9.1884 зачислен на действительную службу. Окончил Морское училище (1887). 29.9.1887 произведен в мичманы с назначением в Черноморский флот. 3.10.1887 зачислен во 2-й Черноморский флотский экипаж.  Капитан 1-го ранга (1911). Офицер оперативного отделения штаба Черноморского флота и портов (1905). Штаб-офицер стратегической части Главного морского штаба, затем Морского генерального штаба (1906—1910). Командир мореходной канонерской лодки «Донец» (1910—1912); командир линейного корабля «Пантелеймон» (1912—1916). Участник боя у мыса Сарыч. Обеспечивал доставку морем из Мариуполя двух дивизий для поддержки наступающих частей Кавказского фронта. Начальник штаба командующего флотом Чёрного моря (1916). Зачислен в резерв чинов Черноморского флота (1917).

Убит революционными матросами на Малаховом кургане по инициативе военно-революционного комитета в Севастополе .

Награды 
Турецкий орден Меджидие 4-й ст. (11.9.1890), орден Св. Станислава 3-й ст. (6.12.1899), турецкий орден Османие 4-й ст. (19.5.1903), орден Св. Анны 3-й ст. (6.12.1903), орден Св. Станислава 2-й ст. (22.4.1907), орден Св. Анны 2-й ст. (18.4.1910), командорский крест румынского ордена Звезды (13.2.1912), орден Св. Владимира 4-й ст. (6.12.1912), орден Св. Владимира 3-й ст. (6.12.1914), мечи к орден Св. Владимира 3-й ст. (18.5.1915), мечи и бант к орден Св. Владимира 4-й ст. (14.5.1915, утвержден 15.6.1915), орден Св. Станислава 1-й ст. с мечами (30.7.1916).

Семья 
Жена (с 2.6.1892): дочь надворного советника Мария Анатольевна (урожденная Тыртова) (1879–30.10.1961, Кормей-Паризи, Франция). 

 Дети: Николай (род. 10.5.1896), Татьяна (род. 24.7.1897), Сергей (8.3.1899–11.3.1978, Франция), 
 Елена (род. 29.7.1900), 
 Анатолий (30.12.1904–30.8.1978, Богота, Колумбия), 
 Людмила (в замужестве Азначеева) (16.5.1906–30.10.1984, Шель, Франция).

Примечания 

Контр-адмиралы (Российская империя)
Адмиралы Первой мировой войны
Персоны без указанного места рождения